Excel es un personaje ficticio del manga y serie de anime Excel Saga. Es una miembro de la organización Across, liderada por Ilpalazzo, que busca conquistar al mundo. Originalmente es un personaje del dōjinshi de Koshi Rikudo, Fuerzas Municipales Daitenjin. Es una chica despistada y cada vez que se le encarga una misión, es un fracaso. 

Sus virtudes principales son su energía y lealtad por Across, y su fidelidad a Ilpalazzo. A pesar de esto, Excel es incompetente en su posición y raramente tiene éxito en sus misiones. Es hiperactiva, y es conocida por hablar tan rápido e incoherentemente que las personas a su alrededor no la entienden, un ejemplo es con Ilpalazzo, que admira su energía, pero no tiene la menor idea de lo que ella está hablando la mayoría de veces. Su energía es tan grande, de hecho, que una vez ella que empieza una conversación, es muy difícil de conseguir que ella se tranquilice. Por ello, es común ver que Ilpallazzo tire de una cuerda y ella caiga a un pozo con agua.

Suele sentir a veces celos por Hyatt, ya que Ilpalazzo le presta más atención a ella, y tiene un rango superior también. Ella fue la que encontró a Menchi, una perrita (su encuentro difiere en el manga y el anime), y dijo que la utilizaría como comida de emergencia.

Vive en un pequeño departamento junto con Hyatt, el mismo edificio (Apāto) en donde residen también Watanabe, Sumiyoshi, Iwata y Matsuya.

Su voz en el doblaje venezolano es interpretada por Rebeca Aponte.

Personajes de Excel Saga
Villanos ficticios